Moyes ist der Familienname folgender Personen:

 David Moyes (* 1963), schottischer Fußballtrainer
 James Moyes (1851–1927), schottischer Autor und Theologe
 Jojo Moyes (* 1969), britische Journalistin und Schriftstellerin
 Patricia Moyes (1923–2000), britische Schriftstellerin

Moyes ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Moyes-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Georg-V.-Lands, Antarktika
 Moyes-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika
 Moyes Peak, Berggipfel im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Moyes Point, Landspitze von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Kap Moyes, Kap an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Moys
 Meuss